Het ATP-toernooi van Brighton (met de officiële naam The Samsung Open) was een tennistoernooi voor mannen dat eenmalig in 2000 gehouden werd. De licentie was overgenomen van Bournemouth. Het werd van 20 tot en met 26 november gespeeld.

Er werd gespeeld op tapijt in de Britse plaats Brighton.

Finales

Enkelspel

Dubbelspel

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema 

Brighton
Brighton
Brighton
Tennis in Engeland
Sport in East Sussex
Tenniswedstrijd in het Verenigd Koninkrijk
Sportevenement in Engeland